Вілфред Дандердейл (також званий Білл і Біффі; псевдонім Джон Грін) (нар. 24 грудня 1899, Одеса — пом. 13 листопада 1990, Суррей) — офіцер британської розвідки. Один з прототипів Джеймса Бонда.
 Томмі Дандердейл — канадський хокеїст.